Dömd kan avse:

 Dömd (pjäs) – en pjäs av Alfhild Agrell
 Dömd (novell) – en novell av Anne Charlotte Leffler
DÖMD (fest) - en darttävling och fest vid Linköpings Universitet

Se även
 Dom (juridik)